Nedermolen (Melden)
Nedermolen (Meldert)